Государственная дума России II созыва, или VI Государственная дума.

Полное официальное название: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.

Срок полномочий:

 Дата начала: 17 декабря 1995 года. Избрана сроком на четыре года.
 Дата окончания: 18 января 2000 года.

Заседания проводились: с 17 января 1996 года по 24 декабря 1999 года.

Председатель: Селезнёв, Геннадий Николаевич, фракция КПРФ. Избран 17 января 1996 года Постановлением Государственной думы № 7-II ГД.

Выборы 

В выборах 1995 года участвовали 69 избирательных объединений (блоков), из которых 43 были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией. От избирательных объединений в выборах по единому федеральному избирательному округу баллотировались 5700 кандидатов на 225 депутатских мандатов. На выборах в одномандатных округах на остальные 225 мест баллотировались более 2600 зарегистрированных кандидатов в депутаты.

В выборах участвовали более 69,5 миллионов человек, или 64,7 процента от общего числа избирателей. Пятипроцентный барьер преодолели четыре избирательных объединения: Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), «Наш дом — Россия» (НДР), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и «Яблоко».

Известные депутаты 

 Алфёров, Жорес Иванович
 Бабурин, Сергей Николаевич
 Боос, Георгий Валентинович
 Боровой, Константин Натанович
 Брынцалов, Владимир Алексеевич
 Бурбулис, Геннадий Эдуардович
 Галазий, Григорий Иванович — старейший депутат
 Говорухин, Станислав Сергеевич
 Гдлян, Тельман Хоренович
 Глущенко, Михаил Иванович
 Дмитриева, Оксана Генриховна
 Карапетян, Саак Альбертович
 Жириновский, Владимир Вольфович
 Зюганов, Геннадий Андреевич
 Кобзон, Иосиф Давыдович
 Лапшин, Михаил Иванович
 Мельников, Иван Иванович
 Митрохин, Сергей Сергеевич
 Невзоров, Александр Глебович
 Памфилова, Элла Александровна
 Починок, Александр Петрович
 Рогозин, Дмитрий Олегович
 Рыжков, Владимир Александрович
 Рыжков, Николай Иванович
 Севастьянов, Виталий Иванович
 Старовойтова, Галина Васильевна
 Титов, Герман Степанович
 Фёдоров, Святослав Николаевич
 Хакамада, Ирина Муцуовна
 Харитонов, Николай Михайлович
 Хачилаев, Надиршах Мугадович
 Шандыбин, Василий Иванович
 Шахрай, Сергей Михайлович
 Явлинский, Григорий Алексеевич

Деятельность Думы 
За четыре года работы депутаты приняли 1036 федеральных законов (715 из них на данный момент обрели юридическую силу) и ратифицировали 212 законов, двусторонних договоров и соглашений, международных конвенций. Всего депутаты этого состава рассмотрели 1730 законопроектов.

Законодательная деятельность отличалась вниманием к внешнеполитическим и социальным делам. Государственная дума также приняла пять федеральных конституционных законов: «О судебной системе Российской Федерации», «О Правительстве Российской Федерации», «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации». Кроме того, депутатами Думы второго созыва приняты Бюджетный кодекс РФ, II часть Гражданского и I часть Налогового кодексов. Экономические законы, которые принимала Дума, были преимущественно направлены на усиление вмешательства государства в экономику. В основном принимались законы, увеличивающие госрасходы. Многие решения Государственной думы носили политический характер и были рассчитаны на общественный резонанс.

«Нынешняя Дума оставляет депутатам следующего созыва внушительный портфель законодательных инициатив, среди которых особое место занимает инициатива об укреплении международной системы безопасности», — заявил журналистам РИА «Новости» на пресс-конференции спикер Госдумы второго созыва Геннадий Селезнёв. По его мнению, Государственной думе третьего созыва в приоритетном порядке предстоит рассмотреть вопрос о ратификации Договора СНВ-2. Думе также предстоит принять Земельный кодекс РФ и завершить работу над общей частью Налогового кодекса.

В августе 1996 года Госдума утвердила премьером Виктора Черномырдина, в апреле 1998 года Сергея Кириенко, сентябре 1998 года Евгения Примакова, мае 1999 года Сергея Степашина, августе 1999 года Владимира Путина.

В мае 1999 года коммунистами была предпринята попытка импичмента президента России Бориса Ельцина, но левая оппозиция потерпела поражение.

24 декабря 1999 года в Москве состоялось заключительное пленарное заседание Государственной думы Российской Федерации второго созыва. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 18 января 2000 года на первое пленарное заседание собрались депутаты Думы третьего созыва.

Фракции и группы

Источники

См. также 
 Список депутатских объединений
 Список депутатов Государственной думы России II созыва
 Выборы председателя Государственной думы (1996)

Ссылки 
 Состав Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации второго созыва
 Госдума второго созыва завершила свою работу
 Государственная дума II созыва

Государственная дума Российской Федерации II созыва